Brunow kan syfta på:

 Brunow (släkt) – en finsk släkt adlad i Sverige som 689

Geografi

Polen 

 Brunów, ort, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat lwówecki,

Tyskland 

 Brunow, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Brunow, Heckelberg-Brunow – ort, tidigare kommun, Heckelberg-Brunow, Brandenburg, 

Robotskapade Polenförgreningar